

Sigle 
 Sadomasochismo
 Sailor Moon – manga e anime giapponese
 Savoia-Marchetti – azienda aeronautica italiana
 Sclerosi multipla
 SmartMedia – memoria flash
 Stato Maggiore
 Sua Maestà

Chimica 
 Sm – simbolo chimico del samario

Codici 
 SM – codice vettore IATA di Swedline Express
 sm – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua samoana
 SM – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Repubblica di San Marino
 SM – codice ISO 3166-2:AZ di Sumqayıt (Azerbaigian)
 SM – codice ISO 3166-2:CV della Contea di São Miguel (Capo Verde)
 SM – codice ISO 3166-2:GT del Dipartimento di San Marcos (Guatemala)
 SM – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Satu Mare (Romania)
 SM – codice ISO 3166-2:SV del Dipartimento di San Miguel (El Salvador)

Informatica 
 .sm – dominio di primo livello della Repubblica di San Marino

Medicina
  S.M – abbreviazione del nome di Sclerosi multipla

Musica 
 S&M – album live dei Metallica del 1999
 S&M – singolo di Rihanna del 2011

Religione 
 S.M. – Compagnia di Maria per l'Educazione dei Sordomuti
 S.M. – Società di Maria (Maristi)
 S.M. – Società di Maria (Marianisti)
 S.M. – Suore della Congregazione di Maria (Mariste)
 S.M. – Suore della Misericordia di Montréal

Altro 
 SM – targa automobilistica di Schmalkalden-Meiningen (Germania)
 SM – targa automobilistica di Mysłowice (Polonia)
 SM – vecchia targa automobilistica di Semily (Repubblica Ceca)
 SM  – targa automobilistica di Sremska Mitrovica (Serbia)
 Citroën SM – automobile della Citroën
 Sm – simbolo dello spesmilo, valuta fuori corso

Altri progetti